Rosyjska Superliga Siatkarzy 2011/2012 − 21. sezon mistrzostw Rosji organizowany przez Wszechrosyjską Federację Piłki Siatkowej (ros. Всероссийская Федерация Волейбола, Wsierossijskaja Fiedieracyja Woliejboła). Zainaugurowany został 1 października 2011 roku i trwał do 19 kwietnia 2012 roku.

Rosyjska Superliga została powiększona do 16 drużyn i uzyskała status otwartej, co oznacza, że będą mogły brać w niej udział także kluby z państw ościennych. Zmienił się jednocześnie system rozgrywek.

W sezonie 2011/2012 w Lidze Mistrzów Rosję reprezentować będą  i , w Pucharze CEV -  i , natomiast w Pucharze Challenge - .

System rozgrywek 
16 drużyn zostało podzielonych na dwie dywizje: Zachód i Wschód (każda po 8 zespołów). Rozegrały one wewnątrz dywizji po dwa spotkania systemem kołowym. Drużyny z dwóch pierwszych miejsc z każdej dywizji uzyskały automatyczny awans do ćwierćfinałów, natomiast drużyny z miejsc 3-6 grały w 1/8 finału. Rywalizacja w 1/8 finału i w 1/4 finału toczyła się do dwóch zwycięstw, natomiast w półfinałach i finałach do trzech zwycięstw.

Drużyny uczestniczące

Dywizja "Zachód"

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Dywizja "Wschód"

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

I runda

1/8 finału 
(do dwóch zwycięstw)

II runda

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

III runda

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o miejsca 5–8 
(do trzech zwycięstw)

IV runda

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(do dwóch zwycięstw)

Faza play-out

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

|}

|}

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Baraż 
(do dwóch zwycięstw)

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Przypisy 

2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Rosji
2011 w Rosji
2012 w Rosji